

Codici 
 BLK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Squire's Gate, Blackpool, Regno Unito
 blk – codice ISO 639-3 della lingua pa'o karen

Altro 
 BLK – targa automobilistica del Burgenlandkreis 
 BLK Bund-Länder-Kommission commissione di pianificazione dell'istruzione in (Germania)
 Il gene BLK codificante per l'enzima tirosin-chinasi B-linfoide